В Великой Отечественной войне принимали участие три формирования дивизии:

 118-я стрелковая дивизия (1-го формирования), сформирована в 1940 году, расформирована в 1941 году
 118-я стрелковая дивизия (2-го формирования), сформирована в 1942 году, преобразована в 1943 году в 85-ю гвардейскую стрелковую дивизию
 118-я стрелковая дивизия (3-го формирования), сформирована в 1943 году.